

Cinéma 
The King est le titre de plusieurs films :
 The King, film américain réalisé par James W. Horne, sorti en 1930 ;
 The King, film indien réalisé par Shaji Kailas, sorti en 1995 ;
 The King, film grec réalisé par Nikos Grammatikos, sorti en 2002 ;
 The King, film américain réalisé par James Marsh, sorti en 2005 ;
 The King, film australien réalisé par Matthew Saville, sorti en 2007 ;
 The King, film sud-coréen réalisé par Han Jae-rim, sorti en 2017 ;
 The King, film réalisé par David Michôd, annoncé pour l'automne 2019 exclusivement sur Netflix.

Télévision 
 The King, téléfilm australien réalisé par Matthew Saville en 2007 ;
 The King, série télévisée polonaise.

Surnom (The King) 
 The King (Le Roi), surnom donné à Elvis Presley.
 The King of pop (Le roi de la pop), surnom donné à Michael Jackson
 The King, surnom donné à LeBron James.
 The King of blues (Le roi du blues), surnom donné à BB King
 The King of reggae (Le roi du reggae), surnom donné à Bob Marley
 The King of Soul (Le roi du soul), surnom donné à Otis Redding
 The King of Funk (Le roi de la funk), surnom donné à Prince

Voir aussi